Броа́н  ():

 Броан, Мадлен (1833—1900) — французская театральная актриса XIX века.
 Броан, Огюстина (1824—1893) — французская театральная актриса XIX века.
 Броан, Огюстина Сюзанна (1807—1887) — французская актриса.